Le Club athlétique du Kef est un club de basket-ball tunisien basé au Kef.

Histoire

Palmarès

Anciens joueurs

Notes et références 

Club de basket-ball en Tunisie